Berdellé ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Baptist Berdellé (1813–1876), deutscher Maler
 Philipp Johann Berdellé (1838–1903), deutscher Architekt